Ervik bezeichnet:

 Ervik (Stadlandet), ein Ort in Norwegen
 Eskil Ervik, ein norwegischer Eisschnellläufer